Влта́ва () — река в Чехии, левый приток реки Лабы. Длина — 446 км, площадь водосборного бассейна — 28 090 км².

Средний расход воды у Праги около 142 м³/с. Река подвержена наводнениям, в частности, крупнейшее за последние 500 лет наводнение произошло в 2002 году, когда была затоплена значительная часть Праги и даже пострадал Пражский метрополитен. Между Мельником и Прагой на Влтаве расположено 12 шлюзов.

Течение 

Исток Влтавы находится в горах национального парка Шумава. Здесь реки Теплая Влтава и Холодная Влтава сливаются, образуя Влтаву. Высота истока составляет 715 метров над уровнем моря.

Около города Нова-Печ в результате плотины на Влтаве образовано крупнейшее водохранилище Чехии — Липно. У города Вишши-Брод проходит через ущелье «Чёртовы стены», после него протекает по более открытому ландшафту и поворачивает на север.

Далее река течёт через Будеёвицкую равнину, затем по возвышенностям Средней Чехии. Впадает в Лабу в северной части Чехии у города Мельник.

Кроме столицы Праги и Вишши-Брода, на Влтаве также расположены города Чески-Крумлов и Ческе-Будеёвице.

Название 
Чешское название Vltava, как и немецкое Moldau, произошло от старогерманского Wilth-ahwa («Дикая вода»).

Именем реки названа малая планета (2123) Vltava, открытая Н. С. Черныхом.

В цикле «Моя Родина» Бедржиха Сметаны присутствует симфоническая поэма «Влтава».

Притоки 

Влтава имеет разветвлённую сеть притоков. Самым большим является Бероунка (бассейн 8854 км²), самым длинным — Сазава (225 км).

Крупнейшие притоки:

 Малше
 Сазава
 Отава
 Бероунка
 Лужнице
 
 Брзина

Примечания

Литература

Ссылки 
 Когда в Праге замерзала Влтава: старые фото

 
Притоки Эльбы
Реки Южночешского края
Реки Среднечешского края
Реки Праги